Johannes Schmidt er navnet på flere personer:

 Johannes Schmidt (lingvist) (1843-1901) – tysk lingvist
 Johannes Schmidt (biolog) (1877-1933) – dansk biolog (Ernst Johannes Schmidt)
 Johannes Schmidt (politiker) (1869-1959) – formand for Slesvigsk Parti og folketingsmedlem (Johannes Schmidt-Vodder)
 Johannes Schmidt (fodboldspiller) (1923-2004) – dansk fodboldspiller